Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Morzycki – polski pisarz, ekonomista, filolog, działacz społeczny, encyklopedysta.
 Jerzy Morzycki – polski lekarz bakteriolog-epidemiolog
 Paweł Morzycki – polski dziennikarz, kapitan żeglugi morskiej